L'Étoile est un vin d'appellation d'origine contrôlée produit autour de L'Étoile, dans le vignoble du Jura.

Histoire

Moyen Âge

Période moderne

Période contemporaine 
Ce vin a obtenu une AOC en 1937. Depuis 2001 le mousseux produit sur la zone ne peut plus s’appeler l’étoile car il est englobé dans l’appellation crémant-du-jura. Le cahier des charges de l'appellation a été publié au Journal officiel le .

Étymologie 
L'appellation tire son nom des cinq collines entourant le village de L'Étoile ainsi que des très nombreux fossiles d'étoiles de mer concentrés sur cette zone.

Situation géographique 
Il est produit sur quatre communes : L'Étoile, Plainoiseau, Quintigny et Saint-Didier.

Géologie et orographie 
Le sous-sol est constitué de marnes rouges et grises.

Climatologie

Vignoble

Présentation 

Le vin de l’étoile se vinifie uniquement en blanc et en jaune : vin blanc, vin jaune et vin de paille. Le vignoble couvre 75 hectares.

Encépagement 
Les cépages autorisés sont le chardonnay, le poulsard, le trousseau et le savagnin pour les vins blancs et le savagnin exclusivement pour les vins jaunes.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 L'Étoile (Jura)

Vignoble du Jura
Vin AOC dans le département du Jura
Vin moelleux ou liquoreux
Vin jaune du Jura
Vin passerillé
Vin de paille du Jura